Totalán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Totalán (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Totalán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar